III liga polska w piłce nożnej w sezonie 2008/2009 podzielona była na 8 grup.

Reforma ligi spowodowała zmianę nazw oraz poziomów rozgrywkowych:
I liga > Ekstraklasa 
II liga > I liga 
III liga > II liga 
IV liga (okręgowa) > III liga (makroregionalna)
Klasa Okręgowa > IV liga (okręgowa)

Grupa I 
W grupie I występowały zespoły z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Drużyny 

 Spadkowicze z III ligi: Cartusia Kartuzy, Kaszubia Kościerzyna, Rega-Merida Trzebiatów, Rodło Kwidzyn.
 Utrzymały się z grupy pomorskiej: Bałtyk Gdynia, Bytovia Bytów, Gryf 95 Słupsk, Orkan Rumia, Zatoka Puck, Olimpia Sztum, Orlęta Reda.
 Utrzymały się z grupy zachodniopomorskiej: Astra Ustronie Morskie, Błękitni Stargard, Darzbór Szczecinek, Dąb Dębno, Sława Sławno.

Tabela 

||rowspan=6|

||rowspan=2|

Baraże o II ligę 

Wynik dwumeczu – 7:4 dla Miedzi (utrzymanie w II lidze).

Grupa II 
W grupie II występowały zespoły z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Drużyny 

 Spadkowicze z III ligi gr. II: Mieszko Gniezno, Zdrój Ciechocinek.
 Utrzymały się z grupy kujawsko-pomorskiej: Chemik Bydgoszcz, Goplania Inowrocław, Lech Rypin, Legia Chełmża, Olimpia Grudziądz, Włocłavia Włocławek.
 Utrzymały się z grupy wielkopolskiej północnej i południowej: Aluminium Konin, LKS Czarnylas, Polonia Leszno, Polonia Nowy Tomyśl, Promień Opalenica, Sparta Oborniki.
 Baraż międzygrupowy: Mień Lipno, Unia Swarzędz.

Tabela 

||rowspan=7|

||rowspan=3|

Baraże o II ligę 
Wynik dwumeczu – 8:0 dla Czarnych.

Grupa III

Drużyny 

W grupie III występowały zespoły z województw dolnośląskiego i lubuskiego.
 Spadkowicze z III ligi: Arka Nowa Sól, Chrobry Głogów, Orzeł Ząbkowice Śląskie, Pogoń Świebodzin, Unia Kunice.
 Utrzymały się z grupy dolnośląskiej: Górnik Polkowice, Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie, Polonia/Sparta Świdnica, Wulkan Wrocław, Pogoń Oleśnica.
 Utrzymały się z grupy lubuskiej: Ilanka Rzepin, Lechia II Zielona Góra, Promień Żary, Tęcza Krosno Odrzańskie, Łucznik Strzelce Krajeńskie.
 Baraż międzygrupowy: MKS Oława.
 Dokooptowana: Zagłębie II Lubin

Tabela 

||rowspan=9|

||rowspan=2|

Grupa IV 
W grupie IV występowały zespoły z województw opolskiego i śląskiego.
 Utrzymały się w III lidze: Koszarawa Żywiec, Rozwój Katowice, Skalnik Gracze, Walka Makoszowy.
 Awansowały z grupy opolskiej: LZS Leśnica, Rajfel Krasiejów, Ruch Zdzieszowice, Silesius Kotórz Mały, TOR Dobrzeń Wielki, Victoria Chróścice.
 Awansowały z grupy śląskiej: Beskid Skoczów, Energetyk ROW Rybnik, Orzeł Babienica/Psary, Pniówek Pawłowice Śląskie, Ruch Radzionków.
 Baraż śląski: BKS Stal Bielsko-Biała.
 Mistrz jesieni 2008/2009: Ruch Radzionków.

Awans do II ligi: Ruch Radzionków.

Spadek do IV ligi: Silesius Kotórz Mały (w trakcie rozgrywek wycofały się odpowiednio drużyny: Koszarawa Żywiec, Beskid Skoczów i Walka Zabrze, przez co TOR Dobrzeń Wielki i Skalnik Gracze uniknęły degradacji).

Grupa V 
W grupie V występowały zespoły z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
 Utrzymały się w III lidze: Olimpia Elbląg, Orzeł Kolno, Warmia Grajewo.
 Awansowały z grupy podlaskiej: Cresovia Siemiatycze, Olimpia Zambrów, Pogoń Łapy, Sokół Sokółka, Sparta Augustów, Supraślanka Supraśl, MKS Mielnik.
 Awansowały z grupy warmińsko-mazurskiej: Concordia Elbląg, Czarni Olecko, Huragan Morąg, Mrągowia Mrągowo, Start Działdowo, Vęgoria Węgorzewo.
 Mistrz jesieni 2008/2009: Olimpia Elbląg.

Początek sezonu – 10 sierpnia 2008.

Awans do II ligi: Olimpia Elbląg.

Spadek do IV ligi: Sparta Augustów.

Grupa VI 
W grupie VI występowały zespoły z województw łódzkiego i mazowieckiego.
 Spadkowicze z III ligi gr. I: Mazowsze Grójec, Nadnarwianka Pułtusk, Radomiak Radom, Stal Głowno, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, UKS SMS Łódź.
 Utrzymały się z grupy łódzkiej: MKS Kutno, Omega Kleszczów, Stal Niewiadów, Warta Sieradz, WOY Bukowiec Opoczyński.
 Utrzymały się z grupy mazowieckiej: GLKS Nadarzyn, Legionovia Legionowo, Mazur Karczew, Narew Ostrołęka.
 Baraż mazowiecki: Mazowsze Płock/Broń Radom.
 Mistrz jesieni 2008/2009: Świt Nowy Dwór Mazowiecki.
Awans do II ligi: Świt Nowy Dwór Mazowiecki.

Spadek do IV ligi:

Grupa VII 
W grupie VII występowały zespoły z województw małopolskiego i świętokrzyskiego.
 Spadkowicze z III ligi: Hutnik Kraków, Naprzód Jędrzejów, Wierna Małogoszcz.
 Utrzymały się z grupy małopolskiej: Dalin Myślenice, LKS Nieciecza, Garbarnia Kraków, Glinik Gorlice, Puszcza Niepołomice, Unia Tarnów.
 Utrzymały się z grupy świętokrzyskiej: Czarni Połaniec, Lubrzanka Kajetanów, Neptun Końskie, Orlicz Suchedniów, Pogoń 1945 Staszów.
 Baraż między-grupowy: Granat Skarżysko-Kamienna.
 Licencji nie otrzymała Piaskowianka Piaski, a do ligi dokooptowano rezerwy Korony Kielce.
 Mistrz jesieni 2008/2009: LKS Nieciecza.

Awans do II ligi: LKS Nieciecza.

Spadek do IV ligi: Neptun Końskie, Granat Skarżysko-Kamienna, Pogoń 1945 Staszów.

Grupa VIII 
W grupie VIII występowały zespoły z województw lubelskiego i podkarpackiego.
 Spadkowicze z III ligi gr. IV: Avia Świdnik, Łada Biłgoraj, Orlęta Radzyń Podlaski, Resovia, Stal Rzeszów, Wisłoka Dębica.
 Utrzymały się z grupy lubelskiej: Gónik II Łęczna, Orlęta Łuków, Spartakus Szarowola, Stal Kraśnik, Tomasovia Tomaszów Lubelski.
 Utrzymały się z grupy podkarpackiej: Izolator Boguchwała, Krośnianka-Karpaty Krosno, Orzeł Przeworsk, Stal Mielec, Unia Nowa Sarzyna.
 Mistrz jesieni 2008/2009: Resovia.

Awans do II ligi:  Resovia, Stal Rzeszów.

Spadek do IV ligi:  Orzeł Przeworsk, Orlęta Łuków, Łada Biłgoraj.

Uwagi 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w polskim sporcie
2009 w polskim sporcie